Durensawit kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Durensawit, Wonosobo, by, Jawa Tengah, 
 Durensawit, Pati, by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Durensawit, distrikt, Jakarta, 
 Kelurahan Durensawit, administrativ by, Jakarta, 

Robotskapade Indonesienförgreningar